Medina-Sidonia si può riferire a:

Medina-Sidonia, comune spagnolo situato nella provincia di Cadice, in Andalusía.
Casa di Medina-Sidonia, famiglia nobile spagnola.
Duca di Medina Sidonia, titolo nobiliare spagnolo.

Altro 
I delitti di via Medina-Sidonia

Pagine correlate 

Medina (disambigua)